Lunacy («Безумие») — седьмой студийный альбом японской группы Luna Sea, выпущенный 12 июля 2000 года. Альбом достиг #3 позиции в чарте Oricon и оказался последним альбомом группы после её распада. Альбом был повторно перезаписан 19 декабря 2007 года.

Примечательно, что до своего официального названия — «Luna Sea», группа называлась Lunacy.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Японии